CJN est un sigle composé des trois lettres C, J et N qui peut faire référence à :
 Canadian Jewish News, un hebdomadaire canadien anglophone qui s'adresse à la communauté juive du Canada ;
 casier judiciaire national ;
 Cercles des jeunes naturalistes (1931-), une organisation québécoise de vulgarisation scientifique pour les jeunes.

CJN est un code qui peut faire référence à :
 , un aéroport indonésien, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports